Zabransky ist der Familienname von

 Dieter Zabransky (* 1952), österreichischer Mediziner und Psychotherapeut
 Jared Zabransky (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Petr Zabransky (* 1963), Entomologe
 Vlastimil Zábranský (1936–2021), tschechischer Maler, Zeichner, Graphiker und Humorist